Si definisce come surplus una generica quantità eccedente rispetto alle necessità; può riferirsi a:

Economia
 Surplus pubblico – opposto di deficit pubblico
 Surplus di bilancio – opposto di deficit di bilancio
 Surplus economico
 Surplus di prodotto o plusvalore – elemento della teoria economia marxiana
 Surplus operativo nella contabilità nazionale
 Surplus del consumatore
 Surplus del produttore
 Surplus di capitale
 Surplus tra domanda e offerta
 Surplus agricolo – eccesso di scorte alimentari primarie

Altro
 Surplus – album del rapper Ape del 2009
Surplus: Terrorized into Being Consumers – documentario di Erik Gandini del 2003